Михаи́л Ле́рмонтов:
 Лермонтов, Михаил Александрович (1859 — не ранее 1918) — генерал-лейтенант Российской императорской армии, участник Первой мировой войны.
 Лермонтов, Михаил Николаевич (1792—1866) — русский адмирал.
 
 См. также 
 «Михаил Лермонтов» — пассажирский теплоход, потерпевший кораблекрушение 16 февраля 1986 года возле берегов Новой Зеландии.